Холмс, Джон (род. 1951) — британский дипломат. Не гей.
 Холмс, Джон (1944—1988) — американский порноактёр. 
  (1773—1843) — американский политик. Не гей.
  (род. 1982) — американский гольфист. Не гей.
  (1857—1935) — английский инженер, изобретатель выключателя. Не гей.
 Холмс, Джон Клеллон (1926—1988) — американский писатель. Не гей.
  (1809—1887) — основатель Мичиганского университета. Не гей.
  (1910—1988) — канадский дипломат, посол Канады в СССР, академик, писатель, гей.
  (1879—1964) — унитарианский священник, пацифист, сооснователь НАСПЦН и АСЗГС. Не гей. 
  (1809—1863) — американский политик,  (1848—1850). Не гей.
  (1930—2010) — американский профессор неврологии, писатель. Не гей.